Piętnaste zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 oraz inauguracyjne Pucharu Świata w lotach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały we austriackim Bad Mitterndorf w dniach 15–16 lutego 2020 roku.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf został Harald Haim oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem został, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Bertil Pålsrud, a jego asystentem – Franck Salvi. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer i Horst Tielmann.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 15 lutego 2020 
Do startu przystąpili wszyscy zawodnicy zgłoszeni do kwalifikacji.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 16 lutego 2020

Drugi konkurs indywidualny – 16 lutego 2020 
Konkurs ograniczył się do jednej serii z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
2020 w Austrii